Conversie betekent omzetting. Conversie kan verwijzen naar:
conversiestoornis, oude term voor Functioneel Neurologische Stoornis (FNS), een aandoening van het zenuwstelsel 
conversie (e-commerce), de omzetting van sitebezoek naar een bepaald conversiedoel, bijvoorbeeld een bestelling of betaling, doorgaans uitgedrukt als een percentage van de sitebezoekers dat converteert tot het conversiedoel.
conversie (economie), het vervangen van de ene economische activiteit door een (zinvollere) andere. Een voorbeeld is het anders inzetten van een productiecapaciteit die werd gebruikt voor wapenfabricage.
conversie (informatica), het omzetten van gegevens van het ene bestandsformaat naar het andere
conversie (natuurkunde), een omzetting bij diverse natuurkundige verschijnselen
conversie (rugby), een trap die je op de palen mag nemen na een try bij rugby en twee punten oplevert
conversie (scheikunde), een omzetting bij diverse chemische reacties
conversie (taalkunde), naam voor verschillende processen om woorden en uitdrukkingen te vormen
conversie (chirurgie/heelkunde), het overgaan op een laparatomie bij een laparoscopische ingreep
bekering, conversie (religie), het overgaan of doen overgaan tot een ander, al dan niet godsdienstig, geloof.